Леся Викторивна Цуренко (; родена на 30 май 1989 г. във Владимирец) е украинска тенисистка.

В кариерата си Цуренко има общо 14 ITF титли – 6 на сингъл и 8 на двойки. На 31 август 2015 г. тя достига до рекордното за нея 37–мо място в световната ранглиста за жени, а на 16 август 2010 г. е номер 116 в света на двойки.

Цуренко е участничка в полуфиналите на Бризбейн Интернешънъл 2013, след като попада в схемата като щастлива губеща (lucky loser) и записва победи над Ярмила Гайдошова и Даниела Хантухова, но е спряна от Анастасия Павлюченкова в три сета. Леся преминава квалификациите на Australian Open 2013 и в основната схема стига до трети кръг, но отстъпва на бившата номер 1 Каролине Возняцки с 4 – 6, 3 – 6. Като квалификантка Цуренко участва в Ташкент Оупън 2014 и стига до полуфинал, но там е елиминирана от евентуалната шампионка Карин Кнап, 3 – 6, 3 – 6.

През 2015 г. Цуренко печели първата си WTA титла на Истанбул Къп 2015, където във финалната среща преодолява съпротивата на Урсула Радванска. Тя е четвъртфиналистка на големите турнири в Индиън Уелс и Торонто, като и в двата тръгва от квалификациите. През август Цуренко за втори път стига до полуфиналите на турнир като щастлива губеща (lucky loser), този път в Ню Хейвън. През годината Леся записва четири победи над тенисистки от първите 10 на света – Андреа Петкович (№10), Южени Бушар (№7), Гарбине Мугуруса (№9) и Каролина Плишкова (№7).

Лични данни 
Родена в семейството на Виктор и Лариса (икономистка). Има по-голяма сестра, Оксана, която е адвокат. Започва да играе тенис на 6–годишна възраст. Премества се в Киев, когато е на 17. Любимият ѝ удар е бекхенд. Почитателка е на Мартина Хингис и Евгени Кафелников. Говори руски, украински и английски език. Любимият ѝ град е Киев.

Финали на турнири от WTA Тур

Сингъл: 1 (1 – 0)

ITF Финали: 28 (14 – 14)

Сингъл: 12 (6 – 6)

Двойки: 16 (8 – 8)

Източници

Външни препратки 
 
 
  Фед Къп профил

Родени през 1989 година
Украински тенисистки